Graham County kan syfta på tre olika countyn i USA:

 Graham County, Arizona
 Graham County, Kansas
 Graham County, North Carolina

Se även 
 Graham